Цельные продукты или цельная еда — подход, предполагающий употребление в пищу необработанных и нерафинированных (либо минимально обработанных/рафинированных) пищевых продуктов. Примером могут служить цельные зёрна, корнеплоды, орехи, овощи, фрукты.

Считается, что такой подход начал пропагандировать в 1946 году журнал The Farmer. Предпосылки к возникновению возникли ещё раньше, когда обнаружилось, что очищенный рис, в отличие от коричневого, неочищенного, вызывает болезнь бери-бери. .

Примечания

См. также 
 Макробиотика — диета основанная на цельнозерновых продуктах
 Сыроедение

Ссылки 
 The Whole Foods Diet Webmd 2006
 Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets Perm J. 2013 Spring; 17(2): 61–66. 
  What Is the Forks Over Knives Diet? (Вилки против ножей), May 15, 2014 

Диеты